Райан Нобл (; 11 июня 1991, Сандерленд) — английский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Райан — воспитанник молодёжной Академии «Сандерленда». Выступал за молодёжную и резервную команды клуба. За основной состав «чёрных котов» он дебютировал 2 января 2010 года в матче Кубка Англии против «Барроу», выйдя на замену Даррену Бенту. 26 февраля 2011 года дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в матче с «Эвертоном».

Карьера в сборной 
Райан выступал за сборную Англии до 19 лет. В мае 2010 года он забил гол в ворота боснийцев.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте SAFC.com 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Хартлпул Юнайтед»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Гейтсхед»